Amida ist:

 eine japanische Namensform eines Buddha, siehe Amitabha
 der antike Name der Stadt Diyarbakır in der Türkei
 ein jüdisches Gebet, siehe Achtzehnbittengebet
 das Titularerzbistum Amida
 das Titularerzbistum Amida dei Siri

Siehe auch:
 Amidismus